

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 6 podstawowych
 Szeligi – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Słupno 
 Szeligi – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Nowa Sucha 
 Szeligi – osada w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Ożarów Mazowiecki.
 Szeligi – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów 
  Szeligi –  przysiółek  wsi Gogolewo w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Gniew
 Szeligi – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów 
 Szeligi – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk

Zobacz też 
 Piętki-Szeligi, Szeligi-Kolonia, Szeligi-Leśnica